Фарас — многозначное слово.
 Фарас — местность в северном Судане.
 Фарас () — многозначное арабское слово.
 Фарас, Ахмед (род. 1946) — Марокканский футболист.
 Фарас ун-наби (Лошадь пророка) — богомол (насекомое).
 Фарас ун-нахр (Речная лошадь) — бегемот.
 Аль-фарас аль-азам — созвездие Пегаса.
 Аль-фурс — персы.